De Zeeuwse kamer van de VOC had het recht om 12 bewindhebbers te benoemen van de totaal 60 bewindhebbers. Oorspronkelijk kwamen 9 bewindhebbers uit Middelburg, 1 bewindhebber uit Vlissingen en twee bewindhebbers uit Veere. In de 18e eeuw verwaterde deze verdeling en komt er vaak geen bewindhebber uit Veere. Zover bekend zijn verwantschappen aangegeven.

De Zeeuwse kamer komt ten dele voort uit de Veerse en Middelburgse Compagnie.

Dit is een lijst van bewindhebbers VOC-Kamer Zeeland

Hoofdparticipanten 

Vaak worden beëdigd hoofdparticipanten ook bewindhebbers genoemd. Beëdigd hoofdparticipanten hadden een toezicht houdende rol. De VOC koos uit alle hoofdparticipanten 10 beëdigd hoofdparticipanten, die namens de participanten toezicht hielden op de uitvoering van het beleid van de bewindhebbers. De kamer Zeeland vaardigde 2 beëdigd hoofdparticipanten af, die gekozen waren uit de participanten met een kapitaal van meer dan 6.000 gulden.

Een lijst van beëdigd hoofdparticipanten van de Zeeuwse kamer:

Overig 

Soms worden de drie rekenmeesters van de Zeeuwse kamer ook bewindhebbers genoemd, hoewel ze dit formeel niet waren. Ze worden hier dan ook buiten beschouwing gelaten. Vermoedelijk zijn in bovengenoemde lijst een of twee rekenmeesters die als bewindhebbers zijn opgenomen.
Een aantal personen wordt in bibliografieën of genealogieën bewindhebber genoemd.

Bronnen en referenties 
bronnen
De Verenigde Oost-Indische Compagnie in Zeeland- V.Enthoven
Idee en Interest – Dr M. Bijl
Naamwijzer Middelburg 
Nederlands Adelboek 1988-2014
De stadsregering van Tholen – A. Romeijn
De vroedschap van Zierikzee- P.D. de Vos
Referenties

Bewindhebbers van de Kamer van de VOC in Zeeland
Bewindhebbers van de Kamer van de VOC in Zeeland
Bewindhebbers